Ženská dvouhra Monterrey Open 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská světová pětka Elina Svitolinová, která do turnaje nezasáhla. Obhájkyně finálové účasti Marie Bouzková se po guadalajarském semifinále odhlásila bez udání důvodu.

Vítězkou se stala Kandanka Leylah Fernandezová, jež ve finále za 90 minut zdolala švýcarskou kvalifikantku Viktoriji Golubicovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Celým turnajem prošla bez ztráty setu a v 18 letech byla nejmladší členkou startovního pole. Na okruhu WTA Tour získala první titul ve druhém singlovém finále. Bodový zisk jí zajistil posun na nové žebříčkové maximum, když 22. března 2021 figurovala na 72. příčce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Monterrey Open
WTA Tour 2021